Jens Michael Hertz er navnet på flere personer:

 Jens Michael Hertz (biskop) (1766-1825) – dansk biskop
 Jens Michael Hertz (rektor) (1863-1954) – dansk skolemand, rektor for Metropolitanskolen
 Jens Michael Hertz (statsadvokat) (1909-1997) – dansk statsadvokat